Trade Mark (auch Trade-Mark oder Trademark) steht für:

 Registered Trade Mark (® bzw. R), eine registrierte Waren- oder Dienstleistungsmarke
 Unregistered Trade Mark (™ bzw. TM), eine unregistrierte Warenmarke (keine Dienstleistungsmarke)
 Trademark (Musikgruppe), eine deutsche Boyband